Крижик - відомий український хіп-хоп виконавець, що представляє місто Умань. Колишній учасник гурту ЧасПік, відомий своїми патріотичними треками на кшталт «Ні, в моїй країні так не буде».

Життєпис 
Дмитро Крижанковський (він же Крижик) народився в 1988 в містечку Старий Крим, АРК, Україна. З 1996 року живе в місті Умань.
З 2002 року стає одним з представників хіп-хоп культури свого міста.
До 2006 року займається брейкдансом, ґраффіті та паралельно випробовує свої здібності в репі. Наприкінці 2005 року створюється гурт «ЧасПік», що проіснував менше року, в складі якого були Крижик, Кабано і пізніше Ден (зараз відомий як Полчека).
В вересні 2006 року отримує перемогу на фестивалі «Snickers Urбаnія» (ЧелАут, freestyle).
Літо 2007 та 2008 років проводить на батьківщині хіп-хопу, ближче ознайомлюючись з його особливостями, саме там де все розпочиналось.
В 2010 році отримує вищу педагогічу освіту. В 2012 році випускає свій перший альбом — «Почути час».
Нині наполегливо займається музикою та звукозаписом. Співпрацював з таким виконавцями як: Миромен, Рижий, Red, Happy Face, Marla Bliss, Nazar, Docky Doc (Доккі Док), VovaZilVova.

Див. також 
 Список україномовних реперів

Посилання 
Музика виконавця на сайті myspace.com 

Україномовні репери